Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Justine Henin che ha battuto in finale Serena Williams 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Serena Williams (finale)
 Justine Henin (campionessa)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Assente
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Jelena Dokić (quarti di finale)
 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)

 Elena Bovina (secondo turno)
 Amanda Coetzer (terzo turno)
 Meghann Shaughnessy (terzo turno)
 Anna Smashnova (secondo turno)
 Jelena Dokić (terzo turno)
 Nathalie Dechy (terzo turno)
 Conchita Martínez (terzo turno)
 Clarisa Fernández (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2003